В зависимости от контекста «Еж» может означать:
 Еж, Игнаций Людвик (1914—2007) — польский прелат, умерший накануне объявления его кардиналом.
 Еж, Роберт (род. 1981) — словацкий футболист, полузащитник клуба «Жилина» и сборной Словакии.
 Еж, Теодор Томаш (настоящее имя Зыгмунт Милковский ; 1824—1915) — польский писатель-романтик, публицист.
 Еж — семейство советских вагонов метрополитена.

Кроме того, так выглядит слово «Ёж» после деёфикации.